Astrantia montana är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Philippe de Clairville. Astrantia montana ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
montana